Kalandtúra (The Contract) 2006-os amerikai filmthriller
 Kalandturizmus, az idegenforgalom egy formája